Чемпионат СССР по боксу — спортивное соревнование по боксу среди любителей. Первый чемпионат был проведён в 1926 году. Следующий прошёл в 1933 году. В дальнейшем чемпионаты проводились ежегодно, за исключением чемпионатов 1941—1942 годов, которые не были проведены в связи с Великой Отечественной войной. В 1943 году состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона, с 1944 года возобновились регулярные чемпионаты.

Предыстория 
Первый чемпионат Российской Империи по боксу прошёл в 1914 году (4 участника, все — Петербург). До революции состоялись ещё 2 чемпионата — 1915 и 1916 годов.

История 

В первые годы советской власти бокс был под запретом. Даже после его снятия по инициативе наркомпроса А. В. Луначарского долго шли дискуссии о допустимости нокаута. Хотя бокс был среди дисциплин, преподававшихся на курсах Всевобуча будущим инструкторам спорта, до 1920 г. соревнований по боксу не проводилось. В качестве преподавателей в Москве работали выступавшие ещё в дореволюционное время боксёры П. Никифоров, А. Харлампиев и В. Самойлов. Первые соревнования состоялись в Москве в дни предолимпийского праздника (июль 1920 г.), но на ринг вышли лишь несколько человек, включая упомянутого П. Никифорова, формат поединков носил характер показательных выступлений.

С 1936 года (с перерывами) проводились поединки за звание абсолютного чемпиона СССР, разыгрывавшееся в поединках из 6 раундов по 3 минуты.

В 1956, 1959, 1963, 1967, 1971, 1975, 1979, 1983 годах чемпионаты страны по боксу становились составной частью финальных соревнований Спартакиад народов СССР.

Последний чемпионат уже не существовавшего СССР (чемпионат СНГ) прошёл в 1992 году.

Перечень

См. также 
 Чемпионат России по боксу
 Чемпионат Европы по боксу
 Чемпионат Азии по боксу
 Кубок мира по боксу
 Чемпионат мира по боксу
 Список выдающихся боксёров СССР

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Чемпионаты СССР по боксу